Jan Sobol (ur. 1953) – polski piłkarz, reprezentant Polski.
 Jan Sobol (ur. 1984) – czeski piłkarz ręczny, reprezentant Czech.